Веґнер Карл Теодорович (1864—1940) — ортопед-травматолог. Доктор медицини, творець радянської школи ортопедів-травматологів.
 Макс Вегнер (нар. 1987) — німецький IT-підприємець, співзасновник і співвласник компанії з онлайн продажу автозапчастин Autodoc GmbH — з оборотом понад 1 млрд євро на рік.
 Міхаель Вегнер  (нар. 1930) — німецький славіст.

Німецькі прізвища